Anoia – comune italiano
 Anoia – comarca spagnola
 Anoia – fiume della Spagna